Евертон (район Ліверпуля)
 Евертон (футбольний клуб)